Арш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Морьяк. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15010.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 80 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 45 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 183 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 99 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 73 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 73 активных работали 64 человека (33 мужчины и 31 женщина), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 26 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюльен в неоготическом стиле (XII век). Памятник истории с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь